Muguruma ist der Familienname folgender Personen:

 Takuya Muguruma (* 1961), japanischer Boxer
 Takuya Muguruma (Fußballspieler) (* 1984), japanischer Fußballspieler